Выборы в Европейский парламент в Швеции прошли 25 мая 2014 года. На выборах избрали 20 депутатов Европарламента восьмого созыва от Швеции.

Распределение депутатов 
В декабре 2011 году шведская делегация была увеличена с 18 до 20 депутатов. Европарламент включает 751 депутата.

результаты 
 Умеренная коалиционная партия — 3
 Партия центра — 1
 Либеральная народная партия — 2
 Христианские демократы — 1
 Шведские социал-демократы — 5
 Левая партия — 1
 Партия зелёных — 4
 Шведские демократы — 2
 Феминистическая инициатива — 1

См. также 
 Выборы в Европейский парламент (2014)

Примечания 

Выборы в Швеции
2014 год в Швеции
Швеция